Dana Cup kan have flere betydninger:
 Dana Cup – en årlig international fodbold-sommerturnering for ungdom i Hjørring.
 Dana Cup No. 1 – navnet i 1984-2012 på en årlig international fodbold-sommerturnering for ungdom i Frederikshavn, i dag Cup No. 1